Een verkeersweg:
 N257 (België)
 N257 (Nederland), zie Provinciale weg 257

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing